Termenul „Yuan” se poate referi la:

 Dinastia Yuan
 Monedă chineză
 Un organ de stat din Taiwan
 Yuan T. Lee, chimist american